Imię i nazwisko to noszą m.in.:
 Sławomir Chrzanowski (ur. 1961) – dyrygent
 Sławomir Chrzanowski (ur. 1969) – kolarz